Zadanie specjalne (Detyrë e posaçme) – albański fabularny film akcji z 1963 r. w reżyserii Kristaqa Dhamo
 Zadanie specjalne (Cruising) – amerykańsko-niemiecki kryminalny film fabularny z 1980 r. w reżyserii Williama Friedkina
 Zadanie specjalne (Task Force: Caviar) – kanadyjski kryminalny film fabularny z 2000 r. w reżyserii Richarda Ciupki
 Zadanie specjalne (The Cutter) – amerykański fabularny film akcji z 2005 r. w reżyserii Williama Tannena